Proteste a Hong Kong può riferirsi a diverse proteste, marce, dimostrazioni e rivolte avvenute a Hong Kong nel corso della sua storia:

 Rivolte di Hong Kong del 1956
 Rivolte di Hong Kong del 1967
 Proteste a Hong Kong del 2014
 Proteste a Hong Kong del 2019-2020